Pływanie na 1. Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych – zawody w pływaniu zorganizowane dla sportowców-żołnierzy przez Międzynarodową Radę Sportu Wojskowego (CISM), które rozgrywane były we wrześniu 1995 podczas światowych igrzysk wojskowych we włoskim Rzymie.

W ogólnej klasyfikacji medalowej zwyciężyli reprezentacji Rosji uzyskując 32 medale (w tym 20 złotych, 8 srebrne i 4 brązowe). Polska ze złotym medalem w pływaniu (400 m st. zm.) Marcina Malińskiego została sklasyfikowana na 9. miejscu.

Konkurencje 
W ramach dyscypliny sportu, pływania zorganizowanego przez (CISM) dla sportowców-żołnierzy było rozgrywane łącznie 38 konkurencji;
 26 konkurencji w pływaniu,
Mężczyźni
 styl dowolny: 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 1500 m, 4 × 100 m, 4 × 200 m
 styl grzbietowy: 100 m, 200 m
 styl klasyczny: 100 m, 200 m
 styl motylkowy: 100 m, 200 m
 styl zmienny: 200 m, 400 m, 4 × 100 m

Kobiety
 styl dowolny: 50 m, 100 m, 4 × 100 m,
 styl grzbietowy: 50 m, 100 m
 styl klasyczny: 50 m, 100 m
 styl motylkowy: 50 m, 100 m
 styl zmienny: 200 m
 7 w ratownictwie wodnym,
 4 w skokach do wody 
 oraz turniej piłki wodnej mężczyzn.

Pływanie

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa w pływaniu 

Źródło:

Sportowe ratownictwo wodne

Mężczyźni

Kobiety

Skoki do wody

Mężczyźni

Kobiety

Turniej piłki wodnej

Klasyfikacja medalowa - ogólna 
Poniższa zestawienie zawiera łączne zestawienie medali (114) zdobytych w ramach dyscypliny pływania na 1. Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych w Rzymie. Tabela uwzględnia konkurencje; pływania, skoki do wody, sportowe ratownictwo wodne oraz medale za turniej piłki wodnej.

Źródło:

Uwagi

Zobacz też 
 Polscy medaliści letnich igrzysk wojskowych
 Polska na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
 Rekordy świata w pływaniu
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe

Przypisy

Bibliografia